

Osoby o nazwisku Meier
 Alexander Meier – niemiecki piłkarz 
 Bernd Meier – niemiecki piłkarz
 Christian Meier – peruwiański aktor i piosenkarz
 Dieter Meier – szwajcarski muzyk
 Dominicus Meier – niemiecki biskup katolicki
 Georg Meier – niemiecki szachista
 Kurt Meier – szwajcarski bobsleista
 Matheus Meier – zbrodniarz wojenny
 Mischa Meier – niemiecki historyk
 Norbert Meier – niemiecki piłkarz
 Richard Meier – amerykański architekt
 Sarah Meier – szwajcarska łyżwiarka
 Shane Meier – kanadyjski aktor
 Sid Meier – amerykański programista i projektant gier komputerowych
 Urs Meier – szwajcarski sędzia piłkarski
 Walter Meier – niemiecki lekkoatleta
 Waltraud Meier – niemiecka śpiewaczka

Zobacz też 
 Maier
 Mayer
 Mayr  
 Meijer 
 Meyer
 Major

lb:Meier